Reay ist der Familienname folgender Personen:

 Ryan Hunter-Reay (* 1980), US-amerikanischer Automobilrennfahrer
 Simon Reay, britischer Kameramann